Василий Иванович Львов (1832 — 31 декабря 1887) — русский врач и писатель XIX века.

Биография 
Василий Иванович Львов родился в 1832 году в Смоленской губернии в семье духовного служителя.

Окончив в 1861 году Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию, он начал службу в Ставропольский военном госпитале. Начиная с 1865 года Львов занимался врачебной практикой в Петербургской медико-хирургической академии и уже в 1866 году получил степень доктора медицины. В этом же году Василий Иванович на несколько лет вышел в отставку.

Во время русско-турецкой войны и до 1881 года Львов работал в госпитале при русском войске в Болгарии. Начиная с 1882 года до самой смерти Василий Иванович заведовал Главным военно-медицинским управлением.

Василий Иванович Львов скончался 31 декабря 1887 года в Санкт-Петербурге.

Публикации 
Львов Василий Иванович опубликовал следующие научные труды:
 «Новый признак перемежающейся лихорадки»
 «Граната под мышкой»
 «Еврейский способ оживления умерших»
 «Двойной поворот младенца»
 «Случай воспаления брюшины»
 «О произвольной гангрене наружных частей»
 «Пересадка надкостной плевы от животных к человеку»
 «Лечение водянки термокаутером»

Примечания

Литература